Сент-Круа-Вольвестр:

 Сент-Круа-Вольвестр — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Сент-Круа-Вольвестр — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Арьеж.